Открытый чемпионат Швеции по теннису 2019 (англ. "2019 Swedish Open") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Бостаде (Швеция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 586 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 15 по 21 июля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 1 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Алехандро Давидович Фокина 
  Элиас Имер
  Микаэль Имер

2. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг 
  Стив Дарси
  Йозеф Ковалик

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Факундо Аргуэльо
  Пабло Карреньо Буста
  Констант Лестьенн
  Бернабе Сапата Миральес

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
  Официальный сайт
 

Бостад
Теннис
Июль 2019 года